Носачов Андрей Петрович () — советский театральный актёр, Народный артист Украинской ССР (1980).

Биография 
Родился  в селе Гиржово (ныне в Великомихайловском районе Одесской области).

В 1930 году завербовался на работу в Донбасс на шахту. В 1933 году окончил драматическую студию при Сталинском театре музыкальной комедии, педагог по специальности — Д. Козачковский.

В 1933—1934 годах работал в театре «Кривбасс» в городе Кривой Рог. В 1934—1938 годах — в колхозном театре имени Октябрьской революции в посёлке Долгинцево (Бухарино) Криворожского района Днепропетровской области.

В 1938—1941 годах — в Уральском украинском музыкально-драматическом театре Казахской СCP.

С 1941 года — актёр Сумского украинского театра драмы и комедии имени М. С. Щепкина. Член КПСС с 1960 года.

Умер 29 декабря 1990 года в городе Сумы, где и похоронен. На могиле установлен алюминиевый бюст авторства скульптора О. Прокопчук.

Творчество 
Воплотил более 100 разножанровых театральных ролей классического и современного репертуара.

 Николай Задорожный («Украденное счастье» И. Франко);
 Иван Непокрытый («Дай сердцу волю, заведёт в неволю» М. Кропивницкого);
 Чеснок («В степях Украины» А. Корнейчука);
 Иван Серошапка («Очарованный ветряк» М. Стельмаха);
 Вытягайченко («Конармия» И. Бабеля);
 Сандро («Уходя на пенсию — не гасите свет» Г. Хугаева);
 Ланс («Два веронца» Шекспира);
 Сидор Ковпак.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (24.11.1960);
 Медаль «За трудовое отличие» (30.06.1951);
 Заслуженный артист Украинской ССР (1968);
 Народный артист Украинской ССР (1980);
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета УССР.

Примечания

Источники 
 
 Носачов Андрій Петрович  // Митці України: енциклопедичний довідник / за ред. А. В. Кудрицького. — : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1992. — 848 с. — С. 427.
 Носачов Андрій Петрович  // Мистецтво України: біографічний довідник / упоряд. А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; за ред. А. В. Кудрицького. — : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1997. — 700 с. — С. 443.
 Носачов Андрій Петрович  // Звід пам'яток історії та культури України: Сумська область. Енциклопедичне видання. — : 2017. — 1681 с. — С. 196.
 
 Цілюще джерело [Текст] / Микола Данько // Укр. театр: наук.-попул. журн. з питань театр. мистец. — : ПП «Вид-во Аврора Прінт», 2008. — № 6. — 22—24.
 Славні сумчани: про актора Сумського театру драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна А. П. Носачова // Український театр. — 1989. — № 2. — С. 26.

Актёры театра СССР
Похороненные в Сумах
Родившиеся в Великомихайловском районе
Члены КПСС